Лев Серге́евич Терме́н (, Санкт-Петербург, Российская империя — 3 ноября 1993, Москва, Россия) — советский изобретатель, инженер-электромеханик и музыкант. Создатель терменвокса (1920). Лауреат Сталинской премии I степени.

Биография 
Лев Термен родился в Санкт-Петербурге в дворянской православной семье с французскими гугенотскими корнями (по-французски родовая фамилия писалась как Theremin) 15 августа 1896 года по юлианскому календарю. В разных источниках указывают перевод этой даты на григорианский календарь по разному — в одних это 27, в других 28 августа. Отец — известный юрист Сергей Эмильевич Термен, мать — Евгения Антоновна. Лев был первенцем в семье. Родители способствовали развитию способностей Льва: он брал уроки игры на виолончели, в квартире была оборудована физическая лаборатория, а затем и домашняя обсерватория. Льва отдали учиться в Петербургскую первую мужскую гимназию. Уже в третьем классе Лев заинтересовался физикой, а в четвёртом он демонстрировал «резонанс типа Тесла». Гимназию Лев окончил с серебряной медалью в 1914 году.

Начало карьеры 
В 1916 году окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели. Параллельно обучался на физико-математическом факультете Петроградского университета, где, в том числе, был слушателем лекций по физике приват-доцента А. Ф. Иоффе.

Со второго курса университета, в 1916 году, его призвали в армию и направили на ускоренную подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на офицерские электротехнические курсы. Революция застала его младшим офицером запасного электротехнического батальона, обслуживавшего Царскосельскую радиостанцию под Петроградом.

После Октябрьской революции 1917 года он продолжил работу на той же радиостанции, позже был направлен в военную радиолабораторию в Москве.

С 1920 года — студент физико-механического факультета Петроградского (Ленинградского) политехнического института, диплом защитил в мае 1926 года.

Расцвет карьеры 
В 1919 году Лев Термен стал заведующим лабораторией Физико-технического института в Петрограде. Его как специалиста по радиотехнике пригласил на работу к себе в институт А. Ф. Иоффе. Новому сотруднику была поставлена задача измерения диэлектрической постоянной газов при различных давлениях и температурах. Первый вариант измерительной установки Термена представлял собой генератор электрических колебаний на катодной лампе. Испытуемый газ в полости между металлическими пластинами был элементом колебательного контура — конденсатором, который влиял на частоту электрических колебаний. В процессе работы над повышением чувствительности установки возникла идея объединения двух генераторов, один из которых давал колебания определённой неизменной частоты. Сигналы от обоих генераторов подавались на катодное реле, на выходе которого формировался сигнал с разностной частотой. Относительное изменение разностной частоты от параметров испытуемого газа было намного больше. При этом, если разностная частота попадала в звуковой диапазон, то сигнал можно было принимать на слух.

В 1920 году на основе экспериментальной измерительной установки Лев Термен изобрёл электромузыкальный инструмент «Терменвокс», сделавший его впоследствии широко известным.

В марте 1922 была устроена демонстрация изобретений Термена в Кремле, на которой присутствовал Ленин. Термен представил устройство охранной сигнализации, терменвокс, объяснял принцип его работы, а Ленин пытался исполнить на терменвоксе «Жаворонка» Глинки.

Будучи весьма разносторонним человеком, Термен изобрёл множество различных автоматических систем (автоматические двери, автоматы освещения и т. д.) и систем охранной сигнализации. Параллельно, с 1923 года, научный сотрудник Государственного института музыкальной науки в Москве. В 1925—1926 годах изобрёл одну из первых телевизионных систем — «Дальновидение».

В 1927 году Термен получил приглашение на международную музыкальную выставку во Франкфурте-на-Майне. Доклад Термена и демонстрация его изобретений пользовались огромным успехом и принесли ему всемирную известность.
Успех его концерта на музыкальной выставке таков, что Термена засыпают приглашениями. Дрезден, Нюрнберг, Гамбург, Берлин провожают его овациями и цветами. Восторженны отзывы слушателей «музыки воздуха», «музыки эфирных волн», «музыки сфер». Музыканты отмечают, что идея виртуоза не скована инертным материалом, «виртуоз затрагивает пространства». Непонятность, откуда идёт звук, потрясает. Кто-то называет терменвокс «небесным» инструментом, кто-то «сферофоном». Поражает тембр, одновременно напоминающий и струнные, и духовые инструменты, и даже какой-то особенный человеческий голос, словно «выросший из далёких времён и пространств».

Американский период 
В 1928 году Термен, оставаясь советским гражданином, переехал в США. По приезде в США он запатентовал терменвокс и свою систему охранной сигнализации. Также он продал лицензию на право серийного выпуска упрощённой версии терменвокса компании RCA (Radio Corporation of America).

Лев Термен организовал компании Teletouch и Theremin Studio и арендовал в Нью-Йорке на 99 лет шестиэтажное здание для музыкально-танцевальной студии. Это дало возможность создать в США торговые представительства СССР, под «крышей» которых могли работать советские разведчики.

В 1931—1938 годах Термен был директором Teletouch Inc. Тогда же он разработал системы сигнализаций для тюрем Синг-Синг и Алькатрас.

Вскоре Лев Термен стал очень популярным в Нью-Йорке человеком. В его студии бывали Джордж Гершвин, Морис Равель, Яша Хейфец, Иегуди Менухин, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн.
В круг его знакомых входили финансовый магнат Джон Рокфеллер, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Лев Сергеевич развёлся со своей женой Екатериной Константиновой и женился на , танцовщице первого американского негритянского балета.

Репрессии, работа на органы государственной безопасности 
В 1938 году Термена отозвали в Москву. Он тайно уехал из США, оформив на имя владельца фирмы Teletouch Боба Зинмана доверенность распоряжаться его имуществом и управлять патентными и финансовыми делами. Термен хотел взять с собой в СССР и жену Лавинию, но ему сказали, что она приедет позже. Когда за ним пришли, Лавиния случайно оказалась дома, и у неё создалось впечатление, что мужа увели насильно.

В Ленинграде Термен безуспешно пытался устроиться на работу, потом переехал в Москву, но работу там также не нашёл.

В марте 1939 года его арестовали. Есть две версии того, какое обвинение ему было предъявлено. Согласно одной из них, он обвинялся в причастности к фашистской организации, согласно другой — в подготовке убийства Кирова. Его вынудили оговорить себя, что группа астрономов из Пулковской обсерватории готовилась поместить фугас в маятник Фуко, а Термен должен был послать из США радиосигнал и взорвать фугас, как только к маятнику подойдёт Киров. Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Термена к восьми годам лагерей на золотых приисках.

Первое время Термен отбывал срок в Магадане, работая бригадиром строительной бригады. Многочисленные рационализаторские предложения Термена привлекли к нему внимание администрации лагеря, и уже в 1940 году он был переведён в туполевское конструкторское бюро ЦКБ-29 (в так называемую «туполевскую шарагу»), где проработал около восьми лет. Здесь его ассистентом был Сергей Павлович Королёв, впоследствии — знаменитый конструктор космической техники. Одним из направлений деятельности Термена и Королёва была разработка беспилотных летательных аппаратов, управляемых по радио — прообразов современных крылатых ракет.

Одна из разработок Термена — подслушивающая система «Буран», считывающая с помощью отражённого инфракрасного луча вибрации стекла в окнах прослушиваемого помещения.

Другая разработка — эндовибратор «Златоуст», подслушивающее устройство без элементов питания и электроники на основе высокочастотного резонанса, проработавшее в кабинете американских послов незамеченным в течение семи лет. Подслушивающее устройство было вмонтировано в деревянное панно, изготовленное из ценных пород дерева, и изображающее Большую печать США. Панно было подарено в 1945 году приглашённому на празднование 20-летия пионерского лагеря «Артек» послу США Авереллу Гарриману, который повесил его в своём кабинете. Конструкция подслушивающего устройства оказалась настолько удачной, что при обследовании подарка американские спецслужбы ничего не заметили. «Жучок» был обнаружен в 1952 году, а после был представлен в ООН в качестве доказательства разведывательной деятельности СССР, однако принцип его действия ещё несколько лет оставался неразгаданным.

В 1947 году Термен был реабилитирован, но продолжил работу в закрытых конструкторских бюро в системе НКВД СССР, где занимался, в частности, разработкой подслушивающих систем. В 1947 году за разработку подслушивающих систем был удостоен Сталинской премии I степени (в список, опубликованный в периодической печати, внесён не был).

В 1948 году у него и его жены Марии Гущиной рождаются две дочери — Наталья Термен и Елена Термен.

Дальнейшие годы 
В 1964—1967 гг. Термен работал в лаборатории Московской консерватории, посвятив все силы разработке новых электромузыкальных инструментов, а также восстановлению всего того, что успел изобрести в 1930-е годы. По некоторым данным, в этот период Термен работал «на общественных началах», безвозмездно.

В 1967 году оказавшийся в консерватории музыкальный критик Гарольд Шонберг узнал во встреченном там человеке Льва Термена. Новость напечатали в газете The New York Times, и публикация «буржуазной прессы» вызвала негодование в СССР. Студию Термена закрыли, «все его инструменты изрубили топором и выбросили», из консерватории он был уволен (по другим сведениям — вышел на пенсию).

Не без труда Термен устроился на работу в лабораторию при Физическом факультете МГУ. В главном здании МГУ он проводил семинары для желающих послушать о его работах, изучить терменвокс; на семинары ходили всего несколько человек. Формально Термен числился на должности механика физического факультета МГУ, но фактически продолжал самостоятельные научные исследования. Активная научная деятельность Л. С. Термена продолжалась практически до самой его смерти.

В 1989 году состоялась поездка (вместе с дочерью Натальей) на фестиваль в городе Бурж (Франция).

В 1991 году вместе с дочерью Натальей и внучкой Ольгой он посетил США по приглашению Стэнфордского университета и там, помимо прочего, встретился с Кларой Рокмор.

В марте 1991 года в возрасте 95 лет Термена приняли в КПСС. Термен хотел вступить в коммунистическую партию ещё до поездки в Америку, что тогда не удалось осуществить. Также это было невозможным для заключённого. Для того чтобы вступить в партию, он окончил институт марксизма-ленинизма. На вопрос, зачем он вступает в разваливающуюся партию, Термен отвечал: «Я обещал Ленину».

В 1992 году неизвестные разгромили комнату-лабораторию на Ломоносовском проспекте (комната была выделена московскими властями по ходатайству В. С. Гризодубовой), были разбиты все его инструменты, выкрадена часть архивов. Милиция преступление не раскрыла.

В 1992 году в Москве был создан «Термен-центр», ставящий главной своей задачей поддержку музыкантов и звуковых художников, работающих в области экспериментальной электроакустической музыки. Лев Термен не имел никакого отношения к созданию центра, названного его именем.

Умер 3 ноября 1993 года. Как писали позднее газеты: «В девяносто семь лет Лев Термен ушёл к тем, кто составлял лицо эпохи — но за гробом, кроме дочерей с семьями и нескольких мужчин, несущих гроб, никого не было…»

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде 
 1896—1923 — ул. Марата, 50
 У Льва Термена в адресных книгах с 1925 по 1931 года указывался адрес «ул. Петра Лаврова, 32».

Наследие 

Дочь Льва Термена, Наталья и правнук Пётр являются исполнителями и популяризаторами терменвокса.

Поклонником Термена является пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Жарр играет на терменвоксе на живых выступлениях, использует инструмент в композициях студийных альбомов. Фрагменты интервью Льва Термена использованы в композиции «Switch on Leon» Жарра и The Orb из альбома «Electronica 2: The Heart of Noise».

В 1989 году в Москве состоялась встреча Термена и английского музыканта Брайана Ино, который включил в свой альбом «Music For Films 3» композицию для терменвокса, записанную Михаилом Малиным и Лидией Кавиной.

В 2006 году пермский театр «У Моста» поставил спектакль «Термен» по пьесе чешского драматурга Петра Зеленки. Спектакль затрагивает самый интересный и драматичный период жизни Термена — работу в США.

Семья 
 Екатерина Константинова — жена в первом браке (детей не было);
  — жена во втором браке (детей не было);
 Мария Гущина — жена в третьем браке;
 Елена Термен (Угарова) — дочь;
 двое сыновей;
 Наталья Термен — дочь;
 Ольга Термен — внучка;
 Мария Термен — внучка;
 Пётр Термен — правнук.

Интересные факты 

 Принципы работы, положенные в основу терменвокса, использовались Терменом и при создании охранной системы, реагирующей на приближение человека к охраняемому объекту. Такой системой был оборудован Кремль и Эрмитаж, а позднее и зарубежные музеи.
 До самой смерти Лев Термен был полон энергии и даже шутил, что он бессмертен. В доказательство он предлагал прочитать свою фамилию наоборот: «Термен — не мрёт».

См. также 
 Терменвокс

Примечания

Сочинения 
 Термен Л. С. Физика и музыкальное искусство. — , 1966.
 Термен Л. С. Рождение, детство и юность «терменвокса» // Радиотехника, 1972. — Т. 27. — № 9. — С. 109—111.
 Термен Л. С. Воспоминания об А. Ф. Иоффе. — , 1973.
 Термен Л. С. Многоголосный терменвокс // Материалы IV Всесоюзной научно-технической конференции по электромузыкальным инструментам, 1981. — Часть II.
 Термен Л. С., Королёв Л. Д. Электромузыкальный инструмент типа терменвокс: Авторское свидетельство № 1048503. — 1983.

Литература 
 Гинзбург В., Пульвер В. Телевидение: Передача движущихся изображений по способу Л. С. Термена // Радиолюбитель. — 1927. — № 1. — С. 13—16.
 Крымский В. Первый публичный концерт Л. С. Термена в Нью-Йорке [в Метрополитэн Опера Хауз] // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1928. — 2 февраля (№ 5485). — С. 2.
 Теодорчик К. Ф. Дальновидение // Успехи физических наук. — 1928. — Выпуск 1. — С. 98—104.
 Гольдштейн М. Отец электронной музыки: Изобретатель Лев Термен живёт в Москве // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1978. — 28 мая (№ 24581). — С. 7.
 Урвалов В. А. Очерки истории телевидения. — : Наука, 1990.
 
 Ковалёва С. Не более и не менее: Жизнь Льва Термена // Русская мысль. — 1998. — № 4248.
 
 Lobanova Marina. Lew Termen: Erfinder, Tschekist, Spion // Neue Zeitschft für Musik, 1999, H. 4. S. 50-53.
 
 Махун С. Доктор Фаустус XX века. Лев Термен, опередивший время — «не более, не менее» // Зеркало недели. — 2004. — № 46 (521), 13—19 ноября 2004.

Ссылки 

 Лекторий Московской Школы и студии терменвокса
 Первый русскоязычный портал о Льве Термене и терменвоксе
 Статья о Льве Термене в МК
 Лев Термен: К вопросу о психофизиологии музыкального творчества и исполнительства
 Все видео Льва Термена на одной странице
 Иосиф Шиллингер «О Термене. Вместо интервью»
 Статья о Льве Термене в журнале «Медведь»
 Уникальные фотографии из архива семьи Термен
 Страница о Льве Термене на портале «Lirego»
 Интервью с дочерью Льва Термена — Натальей Львовной
 Неоконченная пьеса для электронного пианино. Статья из журнала «Алфавит»
 Терменвокс в кинематографе
 Установка дальновидения Льва Термена
 Учёный и государство — удивительная судьба Л. C. Термена
 Design and Implementation of the 1st Theremin Concert for Aliens
 Лев Сергеевич Термен
 Музыкальные изобретения Льва Термена — статья на mixmag.io
 
 «Для этой цели меня посадили в тюрьму»: Лев Термен в проекте «Устная история»

Изобретатели СССР
Изобретатели по алфавиту
Музыкальные конструкторы и изобретатели
Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Исполнители на нетрадиционных инструментах
Разведчики СССР
Члены КПСС
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР
Пионеры телевидения
Инженеры-электромеханики
Похороненные на Кунцевском кладбище